Le tournoi de Londres est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 5 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Renáta Tomanová.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Londres
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Londres
Tennis en Angleterre en 1977
Tennis en décembre 1977